El Mas Messeguer és un mas situat al municipi de Santa Fe del Penedès, a la comarca catalana de l'Alt Penedès.

Edificis de Santa Fe del Penedès
Messeguer